Martínez kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Martínez
 Isabel Martínez
 Juan José Martínez
 Mahinda Martínez
 Maximino Martínez
 Ricardo N. Martínez
 Victor Martínez

Robotskapade auktorsförkortningar